Kälberbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Kälberbach (Neuburg am Inn), Weiler der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passu, Bayern
 Kälberbach (Schrozberg), Weiler im zentralen Stadtteil von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Kälberbach (Diemel), rechter Zufluss der Diemel gegenüber Warburg, Landkreis Höxter,  Nordrhein-Westfalen
 Kälberbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs bei Mähren, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Kälberbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs bei der Dankoltsweiler Sägmühle, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kälberbach (Große Enz), rechter Zufluss der Großen Enz an der Kälbermühle von Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Kälberbach (Imsbach) – zwei Zuflüsse des Imsbachs oder Borsbachs (zur Prims) in der Gemarkung von Primstal, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland; flussabwärts:
 Oberer Kälberbach, rechter Zufluss
 Unterer Kälberbach, rechter Zufluss
 Kälberbach (Katzenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Katzenbachs (zum Brühlbach, zur Steinach, zur Eyach, zum Neckar) bis Dotternhausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Kälberbach (Kleine Kyll), rechter Zufluss der Kleinen Kyll bei Niederstadtfeld, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

 Kälberbach (Mühlenbach), rechter Zufluss des Mühlenbach (zur Saar) bis vor Erbringen, Gemeinde Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Kälberbach (Prim), linker Zufluss der Prim in Spaichingen, Kreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Kälberbach (Seemenbach), am Unterlauf Pferdsbach, rechter Zufluss des Seemenbachs bei Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Kälberbach (Vornbacher Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Vornbacher Bachs (zum Inn) bis vor die Höhnmühle bei Neukirchen am Inn, Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Kälberbach (Werse), linker Zufluss der Werse in der Bauernschaft Herrenstein, Stadt Drensteinfurt, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kälbergraben